Kawasaki GPZ oder GPz bezeichnet mehrere Modellreihen des Motorradherstellers Kawasaki:

 Kawasaki GPZ 1100 (1981–1985), siehe auch Z 1000/Z 1100
 Kawasaki GPZ 1100 Horizont/ABS (1995–1998)
 Kawasaki GPZ 1000 RX (1986–1988)
 Kawasaki GPZ 900 R (1982–1997)
 Kawasaki GPZ 750 Turbo (1983–1985), auch Z 750 Turbo genannt
 Kawasaki GPZ 750 (1982–1985)
 Kawasaki GPZ 600 R (1984–1997), auch GPX 600 R genannt
 Kawasaki GPZ 550 (1981–1985)
 Kawasaki GPZ 500 S (1986–2009)
 Kawasaki GPZ 400 (1983–1986)
 Kawasaki GPZ 305 (1983–1991)
 Kawasaki GPZ 250 (1983–1985)

In älterer Literatur werden die GPZ-Modelle teilweise noch als Z-Modell mit dem Anhang GP (Beispiel: Z 305 GP) geführt

Siehe auch:
 Kawasaki Z, unverkleidete der Z-Baureihen
 Kawasaki ZL, Liste der Power-Cruiser basierend auf den Motoren der GPz/ GPx Baureihe
 Kawasaki GTR 1000 (1986–2004), baugleicher Motor der GPZ 1000 RX
 Liste der Kawasaki-Motorräder
 Ninja (Begriffsklärung)
 Kawasaki Heavy Industries